Лупбург () — немецкий топоним.

 Лупбург — коммуна в федеральной земле Бавария, Германия.
 Лупбург — старинный замок в Германии.